Boeckel ou Bœckel est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

Plusieurs personnalités sont issues de la même famille originaire d'Alsace comportant de nombreux médecins 
 André Boeckel ou Bœckel (1882-1933, médecin et chirurgien français, urologue ;
  (né en 1952), acteur belge ;
 Eugène Boeckel (1811-1896), dit « le vieux », médecin, fils de Jonas Boeckel ;
 Eugène Boeckel (1831-1900), chirurgien alsacien, professeur de médecine (dit « le grand ») ;
 Huub van Boeckel (né en 1960), joueur néerlandais de tennis ;
 Jonas Boeckel (1764-1834), pasteur luthérien, père de Théodore Boeckel et Eugène Boeckel (1811-1894) ;
 Jules Boeckel (1848-1927), chirurgien ;
  ou Bökel, Bockel, Beekel (1530-1599), cartographe allemand ;
 Théodore Boeckel (1802-1869), médecin, père d'Eugène Boeckel (1831-1900).
  (1892-1924), joueur américain de baseball.

Voir aussi